Dom Pedro I al Braziliei și al IV-lea al Portugaliei (numele complet: Pedro de Alcântara Francisco António João Carlos Xavier de Paula Rafael José Miguel Joaquim Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon, n. 12 octombrie 1798 Queluz — d. 24 septembrie 1834 Queluz) a fost primul Împărat al Braziliei (1822–1831) și al douăzeci și optulea Rege al Portugaliei (timp de șapte zile în 1826).

A primit titlurile de Infante, Mare-Prior de Crato, Principe de Beira, Domn al Regatului Unit al Portugaliei Braziliei și Algarve și Prinț Regent al Regatului Braziliei. Pe lângă aceste titluri, a mai fost numit și primul Împărat al Braziliei, numit Dom Pedro I, din 12 octombrie 1822 până în 7 aprilie 1831, și al douăzeci și optulea Rege al Portugaliei (titlu moștenit de la tatăl său, Regele Dom João VI), pentru o perioadă de șapte zile (între 26 aprilie și 2 mai 1826), numit Don Pedro IV.

În Portugalia este cunoscut sub numele de Regele-Soldat în urma înfrângerii fratelui său, Dom Miguel, în războiului civil din 1832-34, precum și Regele-Împărat. Este numit, de asemenea, pe ambele maluri ale Atlanticului, Eliberatorul - eliberatorul Braziliei de sub dominația portugheză și eliberatorul Portugaliei de guvernul absolutist.

Dom Pedro I a abdicat de la cele două coroane: de la cea portugheză în favoarea fiicei sale Dona Maria da Glória (Regina Dona Maria a II-a a Portugaliei, bunica lui Ferdinand I, Regele României), și de la cea braziliană în favoarea fiului său Dom Pedro II. Dom Pedro I a fost cel de-al patrulea copil (al doilea băiat) al Regelui João VI și al Carlotei Joaquina de Bourbon, Prințesă a Spaniei, prima fiică a Regelui Don Carlos IV al Spaniei. Dom Pedro I a devenit moștenitor după moartea fratelui său mai mare, Francisco (1795 - 1801).

Arbore genealogic 

</div>

Nașteri în 1798
Decese în 1834
Monarhi brazilieni
Regi ai Portugaliei
Casa de Bragança
Înaintașii regelui Mihai I
Oameni din Lisabona
Cavaleri ai Lânii de Aur
Decese cauzate de tuberculoză